Сезон 2005 Формулы-1, 56-й сезон Формулы-1, состоял из 19 Гран-при и проходил с 6 марта по 16 октября 2005 года. Чемпионом мира стал Фернандо Алонсо, Кубок конструкторов завоевала команда Renault.

Главным сюрпризом сезона явился провал команды Ferrari, которая уступила титул после 6-ти лет доминирования в чемпионате мира и Кубке конструкторов.

Ближайшими соперниками Renault в командном зачёте и Фернандо Алонсо — в личном, — стали команда McLaren и её пилот Кими Райкконен. Renault и McLaren выиграли все гонки сезона, кроме Гран-при США, в котором они не принимали участия. По многим показателям McLaren были быстрее, но многочисленные технические проблемы заставили уступить титул более надёжным машинам Renault.

Вызвало удивление скромное выступление команды B.A.R., которая закончила предыдущий сезон на 2-м месте, а в сезоне 2005 заняла лишь 6-е. Наибольшего прогресса добилась Toyota, лишь ненамного отстав от Ferrari в борьбе за 3-е место в Кубке конструкторов. Новая команда Red Bull, регулярно финишируя в очках, показала себя в лучшем виде после скромных выступлений Jaguar, которая была куплена Red Bull после сезона .

Изменения в технических правилах 

 Один комплект шин на квалификацию и гонку (пит-стопы допускали только дозаправку).
 Мотор должен выдерживать две гонки. После первой же гонки пришлось закрывать лазейку с намеренными сходами.
 Новые требования к антикрыльям уменьшили прижимную силу на четверть. Но изыскания команд в аэродинамике в целом отыграли этот штраф.

Изменения в спортивных правилах 

 Первые шесть гонок были две 1-круговые квалификации, в субботу и в воскресенье, последняя — на гоночном запасе топлива. Место на решётке определялось суммой двух кругов. Из-за повышенной вероятности, что плохая погода помешает одним гонщикам и подыграет другим, вернулись к одной квалификации на гоночном топливе.
 Если кто-то заглох на старте, гонщиков сразу отправляют на новый прогревочный круг. Пострадавшего в это время закатывают в боксы.
 Рестарт из-за красного флага начинался из-за машины безопасности, а не с решётки. Впервые это правило применили в Европе-2007.
 «Паровозику» за машиной безопасности разрешили ездить по пит-лейну, если перегорожен стартовый участок. Правило связано с США-2004, когда Ральф Шумахер разбился в последнем повороте.

Изменения в составе команд

Первый сезон 
 Red Bull (бывший Jaguar)

Последний сезон 
 BAR (преобразован в Honda)
 Sauber (преобразован в BMW Sauber)
 Jordan (преобразован в Midland)
 Minardi (преобразован в Toro Rosso)

Изменения в составе пилотов

Первый сезон 
  Кристиан Альберс
  Тьягу Монтейру
  Витантонио Льюцци
  Роберт Дорнбос
  Нараин Картикеян

Последний сезон 
  Антонио Пиццония
  Рикардо Зонта

Единственный сезон 
  Патрик Фризахер

Личный зачёт 

|-
! 1
|  Фернандо Алонсо

|align="right"| 133
|-
! 2
|  Кими Райкконен

|align="right"| 112
|-
! 3
|  Михаэль Шумахер

|align="right"| 62
|-
! 4
|  Хуан Пабло Монтойя

|align="right"| 60
|-
! 5
|  Джанкарло Физикелла

|align="right"| 58
|-
! 6
|  Ральф Шумахер

|align="right"| 45
|-
! 7
|  Ярно Трулли

|align="right"| 43
|-
! 8
|  Рубенс Баррикелло

|align="right"| 38
|-
! 9
|  Дженсон Баттон

|align="right"| 37
|-
! 10
|  Марк Уэббер

|align="right"| 34
|-
! 11
|  Ник Хайдфельд

|align="right"| 28
|-
! 12
|  Дэвид Култхард

|align="right"| 24
|-
! 13
|  Фелипе Масса

|align="right"| 11
|-
! 14
|  Жак Вильнёв

|align="right"| 9
|-
! 15
|  Кристиан Клин

|
|
|
|

|align="right"| 9
|-
! 16
|  Тьягу Монтейру

|align="right"| 7
|-
! 17
|  Александр Вурц
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"| 6
|-
! 18
|  Нараин Картикеян

|align="right"| 5
|-
! 19
|  Кристиан Альберс

|align="right"| 4
|-
! 20
|  Педро де ла Роса
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"| 4
|-
! 21
|  Патрик Фризахер

|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"| 3
|-
! 22
|  Антонио Пиццония
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"| 2
|-
! 23
|  Такума Сато

|

|align="right"| 1
|-
! 24
|  Витантонио Лиуцци
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"| 1
|-
! 25
|  Роберт Дорнбос
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"| 0
|-
! —
|  Энтони Дэвидсон
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"| 0
|-
! —
|  Рикардо Зонта
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"| 0

 Пилоты BAR — Дженсон Баттон и Такума Сато не были допущены на старт Гран-при Испании и Монако после того, как на Гран-при Сан-Марино на машинах был обнаружен запрещённый дополнительный топливный бак.
 Из-за проблем с шинами Michelin в США произошёл массовый отказ от старта. Отмечены два обладателя поул-позиций: Трулли, получивший лучшее время в квалификации, и Шумахер, первый из стартовавших.

Кубок конструкторов

Расписание сезона

Примечания 
 До Гран-при Европы в качестве квалификационного результата бралось суммарное время по двум попыткам. Начиная же с 7-го этапа учитывалось время единственной попытки.
 На Гран-при США из-за проблем с резиной не стартовали команды, использующие шины Michelin. Таким образом в гонке участвовало всего 6 болидов от трёх команд.
 На Гран-при Бразилии Фернандо Алонсо занял 3-е место, досрочно завоевав титул чемпиона мира.

Составы команд

Примечания

Ссылки 
 Диаграммы и покруговки сезона 2005

Сезоны Формулы-1